Tolmatxovo (Novossibirsk), localitat de la província de Novossibirsk, a Rússia
 Tolmatxovo (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia